«The Search» puede referirse a:

Cine y televisión 
 The Search (1948), película.
 The Searchers (1956), película.
 The Search for One-eye Jimmy (1994), película estadounidense.
 The Search (2020), serie de televisión surcoreana.

Música 
 The Search (1988), álbum debut de la banda Necrosis.
 The Search (2008), álbum de la banda Tsavo.